

Persone
Membri dei Trapp Family Singers
 Agathe von Trapp (1913-2010) – cantante e scrittrice austriaca naturalizzata statunitense
 Eleonore von Trapp (1931) – cantante austriaca naturalizzata statunitense
 Hedwig von Trapp (1917-1972) – cantante austriaca naturalizzata statunitense
 Johanna von Trapp (1919-1994) – cantante austriaca naturalizzata statunitense
 Johannes von Trapp (1939) – cantante statunitense
 Maria Augusta Trapp, nata Kutschera (1905-1987) – cantante e scrittrice austriaca, moglie di Georg Ludwig von Trapp, matriarca dei Trapp Family Singers
 Maria Franziska von Trapp (1914-2014) – cantante e missionaria austriaca naturalizzata statunitense
 Martina von Trapp (1921-1951) – cantante austriaca naturalizzata statunitense
 Rosemarie von Trapp (1929) – cantante austriaca naturalizzata statunitense
 Rupert von Trapp (1911-1992) – cantante austriaco naturalizzato statunitense
 Werner von Trapp (1915-2007) – cantante austriaco naturalizzato statunitense
 David Trapp (1981) – calciatore beliziano, di ruolo centrocampista
 Everal Trapp (1987) – calciatore beliziano, di ruolo difensore
 George Trapp (1948-2002) – cestista statunitense, fratello del cestista John
 Georg Ludwig von Trapp (1880-1947) – ufficiale austro-ungarico, marito di Maria Augusta Kutschera e capo della famiglia di cantanti austriaca 
 Hede von Trapp (1877-1947) – poetessa e pittrice austriaca
 John Trapp (1945–...) – cestista statunitense, fratello del cestista George
 Joseph Burney Trapp (1925-2005) – studioso, bibliotecario e storico della letteratura neozelandese, naturalizzato britannico
 Kevin Trapp (1990) – calciatore tedesco, di ruolo portiere 
 Petr Trapp (1985) – calciatore ceco, di ruolo centrocampista
 Wil Trapp (1993) – calciatore statunitense, di ruolo centrocampista

Personaggi immaginari
 Hans Trapp – personaggio del folclore natalizio della regione francese dell'Alsazia

Altro
 La famiglia Trapp (The story of the Trapp Family Singers – Die Trappfamilie. Vom Kloster zum Welterfolg) – romanzo autobiografico della cantante austriaca Maria Augusta Trapp
 La famiglia Trapp (Die Trapp-Familie) – film tedesco del 1956 diretto da Wolfgang Liebeneiner, prima parte dell'autobiografia La famiglia Trapp
  La famiglia Trapp in America (Die Trapp-Familie in Amerika) – film tedesco del 1958 diretto da Wolfgang Liebeneiner, seconda parte dell'autobiografia La famiglia Trapp